ASPA est un acronyme qui signifie :
 Allocation de solidarité aux personnes âgées, une prestation sociale française versée aux personnes âgées ;
 American Service-Members' Protection Act, une loi des États-Unis de 2003 interdisant toute extradition d'un citoyen vers la Cour pénale internationale ;
 Zone spécialement protégée de l'Antarctique (en anglais : ) ;
 Association pour la surveillance et l'étude de la pollution atmosphérique en Alsace.
Sommet Amérique du Sud-pays arabes
Activité physique, sportive et artistique, expression qui désigne l'ensemble des pratiques physiques enseignées dans le milieu de l’enseignement

Références 

Homonymie d'acronyme